Закатал има више значења:

 Закатал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Закатал, Касета де Кобро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Закатал, Сан Маиз (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закатал (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал, План де ла Вијеха (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал, Сан Хосе Буена Виста (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатал (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику